Slobožanske (rusky Slobožanskoje) je název několika sídel na Ukrajině. Mimo jiné se jedná o:

 Slobožanske (Krasnohradský rajón) – sídlo městského typu v Krasnohradském rajónu v Charkovské oblasti
 Slobožanske (Čuhujivský rajón) – sídlo městského typu v Čuhujivském rajónu v Charkovské oblasti
 Slobožanske (Dněpropetrovská oblast) – sídlo městského typu v Dněpropetrovské oblasti